SOS, a nemzetközi morze kód vészjelzés
SOS, az ABBA dala (1975)
SOS, Elena Patroklou dala (1991)
SOS, Rihanna 2006-os slágere
S.O.S., Jonas Brothers-dal
 a SOS rövidítés a szomáliai shilling valutakódja
SOS, Take That-dal
S.O.S. magyar zenekar